Россет (), тж. Россе () — фамилия:

 Россет, Александра Осиповна (в замужестве Смирнова; 1810—1882) — российская мемуаристка, фрейлина императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны.
 Россет, Аркадий Осипович (1811—1881) — генерал-лейтенант, Виленский и Минский гражданский губернатор, сенатор, товарищ министра государственных имуществ.
 Россет, Иосиф Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 835 (448); 11 мая 1791.
 Россет, Рикарду (род. 1968) — бразильский автогонщик, участник чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1.

См. также 
 Россе
 Россетти